Kamičak est un toponyme qui peut désigner :
Kamičak, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamičak, un quartier de la ville de Šabac, en Serbie.